

Persone
Cagnaccio di San Pietro, pittore (1897 - 1946)

Animali
Cagnaccio
Cagnaccio occhiogrosso